Jacek Marek Zieliński (Wierzbica, 10 de outubro de 1967) é um ex-futebolista profissional polaco, defensor, atualmente é assistente técnico.

Ligações externas

  Jacek Zieliński (90minut.pl)
Perfil em Ogol

Futebolistas da Polônia
Futebolistas do Legia Warszawa
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002